Esta é uma lista de municípios da Região Sul do Brasil por área da territorial, tendo como base o quadro territorial vigente no país no dia 30 de abril de 2019. Os valores foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da Portaria nº 177, de 15 de maio de 2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 19 de maio seguinte.

Lista 

Região Sul do Brasil